
Хеттура (; ; ) — последняя жена () или наложница () Авраама, на которой тот женился после смерти Сарры. У Хеттуры было 6 сыновей. От одного из них произошёл народ мадианитян. Согласно Иосифу Флавию Хеттура с детьми поселилась на северо-западе Аравии на берегу Красного моря. Некоторые иудейские комментаторы отождествляют Хеттуру с Агарью.

Сыновья Хеттуры 
 Зимран (; )
 Иокшан (Иазар, ; )
 Медан (; )
 Мадиан (; )
 Ишбак (Иосувак, ; )
 Шуах (Суй, ; )

Примечания

Ссылки 
 Хеттура
 Символ Праотца Всех
 Иудейские древности (1:15)

Персонажи Книги Бытия
Женщины Пятикнижия
Мадианитяне
Авраам